Евге́ний Ива́нович Ле́бедев:
 Лебедев, Евгений Иванович (1925—2014) — советский токарь, Герой Социалистического Труда.
 Лебедев, Евгений Иванович (1923—1974) — советский шлифовщик, Герой Социалистического Труда.